Sint-Janscollege (Den Haag)
 Sint Jans College ('s-Hertogenbosch)
 Sint-Janscollege (Meldert)
 Sint-Janscollege (Poperinge)
 Sint-Janscollege (Sint-Amandsberg)
 Sint-Janscollege (Hoensbroek)